Dentex är ett släkte av fiskar som beskrevs av Cuvier, 1814. Dentex ingår i familjen havsrudefiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Havsrudefiskar
Dentex